Termin Alodia może oznaczać m.in.:
 Alodia, chrześcijańskie państwo w Nubii
 Alodia, imię żeńskie pochodzenia frankońskiego